U 104 oder U-104 bzw. U104 steht für:

 SM U 104, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 104 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 104, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-104, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung

es:Piedras rúnicas sobre Grecia#U 104